Brass ist:

 die englische Bezeichnung für Messing
 eine Bezeichnung für Blasmusik mit Blechblasinstrumenten aus Messing, siehe Brassband
 eine Stadt in Nigeria, siehe Brass (Nigeria)
 strategisches Brettspiel von Martin Wallace, siehe Brass (Brettspiel)
 ein umgangssprachlicher Ausdruck für Wut, Ärger

Brass oder Braß ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Braß, deutscher Manager und Funktionär
 Arnold Braß (1854–1915), deutscher Naturwissenschaftler, Lehr- und Fachbuchautor und Kritiker Ernst Haeckels
 August Brass (1818–1876), deutscher Journalist und Autor
 Emil Brass (1856–1938), deutscher Rauchwarenhändler und Autor
 Hans Brass (1885–1959), deutscher Maler
 Helmut Braß (1936–2011), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer
 Italico Brass (1870–1943), italienischer Maler und Kunstsammler deutscher Herkunft
 Jacob Brass (* 1985), deutscher Singer-Songwriter
 John Brass (* 1946), australischer Rugbyspieler
 Nikolaus Brass (* 1949), deutscher Komponist
 Otto Brass (1875–1950), deutscher sozialistischer Politiker
 Otto Braß (1887–1945), Reichstagsabgeordneter der NSDAP
 Tinto Brass (* 1933), italienischer Regisseur
 Wilhelm Brass (1926–2011), deutscher Veterinärmediziner und Hochschullehrer
 Wilhelm Engelbert Brass (1819–1897), Großindustrieller in der Textilwirtschaft

Siehe auch:
 Braess
 Bras
 Brass Ankles
 Brass Band BlechKLANG
 Brezel Brass
 Brasse